Friedland kan syfta på:

Geografi

Polen
 Friedland in Niederschlesien – tyska namnet på staden Mieroszów i Nedre Schlesiens vojvodskap.
 Friedland in Oberschlesien (Friedland O.S.) – det tyska namnet på staden Korfantów.
 Märkisch Friedland ("Brandenburgska Friedland") – det tidigare tyska namnet på staden Mirosławiec i Västpommerns vojvodskap. Ej att förväxla med Friedland (Niederlausitz) (se ovan) som tillhör Brandenburg idag.
 Preussisch Friedland – det tyska namnet på staden Debrzno. Ej att förväxla med Friedland in Ostpreussen (Pravdinsk i Ryssland).

Ryssland
 Friedland in Ostpreussen – det tyska namnet på den nu ryska staden Pravdinsk i Kaliningrad oblast.
Slaget vid Friedland – ett slag under Napoleonkrigen.

Tjeckien
 Friedland an der Mohra –  det tyska namnet på staden Břidličná nad Moravicí i Mähren.
 Friedland in Böhmen –  det tyska namnet på staden Frýdlant v Čechách i norra Böhmen.
 Friedland an der Ostrawitza –  det tyska namnet på staden Frýdlant nad Ostravicí i Mähren.

Tyskland
Friedland (Mecklenburg) – en stad i det tyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern.
Friedland (Niederlausitz) – en stad i Landkreis Oder-Spree i förbundslandet Brandenburg.
Friedland, Niedersachsen – en kommun i Landkreis Göttingen i förbundslandet Niedersachsen.

Se även 
Friedlander
Friedländer